Тонково:
 Тонково — деревня в Даниловском районе Ярославской области
 Тонково — деревня в Городецком районе Нижегородской области
 Тонково — бывшая деревня в составе города Ижевска Удмуртской республики
 Тонково — бывшая деревня в составе города Кольчугино Владимирской области